Keppi ist der Familienname von:

 Jean Keppi (1888–1967), elsässischer Politiker
 John Keppie (1862–1945), schottischer Architekt und Künstler 
 Lawrence Keppie (* ?), britischer Althistoriker und  Archäologe

Siehe auch
 Kepi
 Käppi